«Республика Алтай. Краткая энциклопедия» (Кыска энциклопедия Алтай Республика) — универсальное научно-популярное издание об истории Республике Алтай, содержащий минимальный справочный материал по региону. Первая историческая энциклопедия Республики Алтай. Издана в Новосибирске в 2010 году. Интернет-версия создана в рамках Электронной энциклопедии российских регионов «Вся Россия» (Российская национальная библиотека).

Издана на основании Постановления Государственного Собрания — Эл Курултай Республики Алтай от 27.04.2007 г. «Об издании исторической энциклопедии Республики Алтай». Работа над энциклопедией осуществлялась под эгидой Правительства Республики Алтай. Проект реализован через Министерство образования, науки и молодёжной политики РА и НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова.

Авторы/редакторы: Бердников Александр Васильевич / Суразаков Александр Сазонович. Среди более 120 авторов статей: специалисты НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова, Горно-Алтайского государственного университета, Республиканского архива, Национальной библиотеки им. М. В. Чевалкова, Национального музея им. А. В. Анохина, других учреждений и ведомств.

По своей структуре относится к типу алфавитных изданий, где статьи выстраиваются в алфавитном порядке.

Среди тем: социум, природа, история, археология, культура, экономика, биография выдающихся жителей региона.

Библиографическое описание 
Республика Алтай = Кыска энциклопедия Алтай Республика : краткая энциклопедия / [гл. ред.: А. С. Суразаков ; Гос. собр. — Эл Курултай Респ. Алтай и др.]. — Новосибирск : АРТА, 2010. — 365 с. : ил., портр., карт., цв. ил. ; 27 см.

Примечания

Ссылки 
 Новости по энциклопедии
 сайт энциклопедии

Литература 
 Кокпоева Э. М. Краткая энциклопедия Республики Алтай: от идеи к воплощению // Исторический опыт, актуальные проблемы развития российской региональной энциклопедистики : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием (Уфа, 27-28 сент. 2012 г.) / АН Респ. Башкортостан, Науч.-изд. комплекс «Башкирская энциклопедия». — Уфа, 2012. — С. 69.

Появились в 2010 году в России
История Республики Алтай
Книги 2010 года
Энциклопедии России